Klaussen ist der Name zweier ostpreußischer Orte, die heute in Polen bzw. Russland liegen:
 Klaussen, Kreis Lyck: Klusy (Orzysz), Dorf im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Klaussen, Kreis Preußisch Eylau: Dubrowka (Kaliningrad, Bagrationowsk), Siedlung im Rajon Bagrationowsk, Oblast Kaliningrad, Russland